{{VISATITEL:C2H6O}}
C2H6O kan syfta på:

 C2H6O – summaformeln för ett drivmedel i gasform, se dimetyleter
 C2H6O – summaformeln för det som i dagligt tal kallas "alkohol", se etanol